Гнідинська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Гнідинська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район